Кубок Фарерских островов по футболу 2012 года () — 58-й розыгрыш Кубка Фарерских островов по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика кубка на сайте soccerway.com 

2012
2012 год на Фарерских островах
Фарерские острова